Het ATP-toernooi van Bogota 1996 (met de officiële naam Bogotá Open 1996) werd van 9 tot en met 15 september 1996 gehouden in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Club Campestre El Rancho.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Bronnen
 Enkelschema
 Dubbelschema

Bogota
1996